Příjmení Jakobsen má více nositelů:

 Fabio Jakobsen (* 1996), nizozemský cyklista
 Jonny Jakobsen (* 1963), dánsko-švédský zpěvák
 Mini Jakobsen (* 1965), norský fotbalista
 Róaldur Jakobsen (* 1991), faerský fotbalista
 Tommy Jakobsen (* 1970), norský hokejista

podobná příjmení
 Jacobsen
 Jakobson

Externí odkazy